Bubble Trouble trata-se de um popular mini-jogo do site Miniclip.

O Jogo 

No jogo, você é um diabo vermelho que precisa destruir todas as bolhas do cenário. No caso de 2 jogadores, há um diabo vermelho e um diabo azul. O jogo contém 22 níveis.

Menu 
O menu contém 4 "partes":

1 Player 
Jogo normal, com 1 player e os mesmos objetivos.

2 Players 
Quase a mesma coisa que o 1 Player, mas, é jogado com 2 pessoas.

Controls 
Aqui, o jogador pode mudar os comandos do jogo. E no Bubble Struggle, a qualidade da imagem.

Quit 
O jogador sai do jogo.

Level Code

Highscores 
(Disponivel no Bubble Struggle). Lista dos usuários com o maior número de pontos, atualmente o primeiro lugar é de D3H com 1461460 pontos.

Level Editor  
(Disponível no Bubble Trouble X). O jogador pode editar os níveis, criando um próprio nível.

Objetivo 
O objetivo do jogo é, com diabo vermelho, destruir todas as bolhas do cenário. Dentro de cada bolha a mais duas bolhas. Cada fase apresenta um número de bolhas diferente e com isso, um nível maior, por exemplo, na fase 1 você precisa estourar 3 bolhas e na fase 3 esse número aumenta para 16.

Bubble Struggle 
Bubble Trouble é na verdade, uma "nova versão" do jogo Bubble Struggle. A principal diferença entre os dois, é o Level Code, que não existe no Bubble Trouble, nele você colocava um codigo e se o código fosse certo, você ia a determinada fase. Essa era a lista de códigos:

Um Jogador

 1. ourcon
 2. scienc
 3. eshoul
 4. dbeour
 5. onlygu
 6. idebec
 7. auseno
 8. bodyme
 9. ntione
 10. srealp
 11. roblem
 12. sbecau
 13. sewhen
 14. people
 15. solvet
 16. hemthe
 17. ydonts
 18. eethem
 19. anymor
 20. eyouha
 21. efinis
 22. shedit

Dois jogadores

 1. playin
 2. ginpai
 3. rsisgo
 4. odeven
 5. comput
 6. ergame
 7. snowyo
 8. uthaty
 9. ouhave
 10. finish
 11. editpl
 12. easego
 13. outand
 14. playca
 15. youcon
 16. efresh
 17. airbot
 18. hofcom
 19. mon!!!
 20. dropit
 21. alread
 22. ynowok 
 23. founde
Além da diferença do Level Code, houve pequenas diferenças nas fases (nas fases 7 e 11, por exemplo).

Powers-Ups 

 Arma Normal
 Arma Pontuda
 Arma Laser
 Mina 
 Escudo
 Vida extra
 300 Pontos
 600 Pontos
 1000 Pontos
 1500 Pontos

Bubble Trouble X 

Bubble Trouble X foi um lançamento exclusivo para o Mac. A grande diferença para o outro Bubble Trouble é o Level Editor.

Jogos eletrônicos de 1996
Jogos para macOS